Pâncești se poate referi la:
Pâncești, Bacău
Pâncești, Neamț